Voici la liste des planètes mineures numérotées de 474001 à 475000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 474001 à 475000

474001-474100

474101-474200

474201-474300

474301-474400

474401-474500

474501-474600

474601-474700

474701-474800

474801-474900

474901-475000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000